Петь, может означать:
 Петь — река в Псковской области.
 «Петь» — второй альбом проекта Евгения Гришковца и группы «Бигуди».